Mouchard (Jura)
Benoît Mouchart

Desambiguação